Harmonia (Grieks: Ἁρμονία) was in de Griekse mythologie de dochter van Aphrodite en Ares. Ze trouwde met Kadmos, de eerste koning van Thebe. Als huwelijksgeschenk kreeg ze een gewaad van Hephaistos, die het echter gedoopt had in een gif dat Harmonia's kinderen zou doden.

Harmonia is een van de Naiaden. Zij had vier dochters, Autonoë, Ino, Agave en Semele en twee zoons Polydorus en Illyrius.

Stamboom 

Naiade